Krym je poloostrov v Černém moři.

Krym může také znamenat:

 Krymský chanát – stát existující do roku 1783
 Krymská lidová republika – stát existující mezi prosincem 1917 a lednem 1918
 Krymská autonomní sovětská socialistická republika (1921-1941/1944)
 Krymská oblast – útvar existující v letech 1945–1991 v SSSR
 Autonomní republika Krym – územní celek existující od roku 1991 v rámci Ukrajiny
 Republika Krym (nezávislý stát) – nezávislý stát, který existoval několik dnů v roce 2014
 Republika Krym – federální subjekt Ruska přijatý v roce 2014
 Krymský federální okruh – bývalý federální okruh v rámci Ruské federace (2014-2016)
 Krasnyj Krym (ex Světlana, Profintern) – lehký křižník třídy Světlana